Medard může být:

 mužské jméno
 Medard – mužské jméno germánského původu
 Svatý Medard – katolický biskup a svatý
 Medardo Rosso – italský impressionista
 Medard Boss – německý psychiatr
 Medardo Joseph Mazombwe - (1931 - 2013), zambijský římskokatolický arcibiskup Lusaky, kardinál. Bojoval mj. za odpuštění dluhů chudým zemím.

 ostatní významy
 MEDARD – numerický model počasí
 Medard (lom) – bývalý lom v západních Čechách:
 Medard (jezero) – jezero vzniklé zaplavením lomu

Externí odkazy